John Alieu Carew (Akershus, 5. rujna 1979.) je norveški umirovljeni nogometaš porijeklom iz Gambije. Igrao je u karijeri u engleskoj Premijer Ligi, španjolskoj La Ligi, turskoj Süper Ligi, francuskoj Ligue 1, talijanskoj Serie A i norveškoj Tippeligaeni. Otac mu je Gambijac, a majka je Norvežanka. Rođen je u Norveškoj, gdje je i proveo djetinjstvo.

Aston Villa FC - statistika

Trofeji 
Norveški nogometni kup: 1997. 
Norveška Premier Liga: 1999.
Noveški liga kup: 1999.	 
Francuska prva liga: 2006.
Kniksen godine: 2005. i 2007.

Golovi za reprezentaciju

Izvori

Vanjske poveznice 

John Carew  profil u football-shirts.co.uk
BBC News - Carew je poslan kući
Aftenposten
Aftenposten

Norveški nogometaši
Nogometaši Aston Ville
Nogometaši Beşiktaşa
Nogometaši Olympique Lyonnaisa
Nogometaši A.S. Rome
Nogometaši Stoke Cityja
Nogometaši Valencije C.F.
Nogometaši West Ham Uniteda